Сбо́рная Боли́вии по футбо́лу () — представляет Боливию на международных турнирах и в товарищеских матчах по футболу, контролируется Федерацией футбола Боливии.

По состоянию на 19 сентября 2019 года в рейтинге ФИФА сборная занимает 72-е место.

История

Общие сведения 
Исторически сложилось, что Боливия является одной из слабейших футбольных сборных Южной Америки, поэтому на её счету всего три участия в чемпионате мира по футболу — 1930, 1950 и 1994 годы. Ни разу сборная не преодолевала групповой этап, а в шести матчах трёх турниров набрала только одно очко при разнице мячей 1:20.

Стадион 
Тем не менее, сборная не считается, как это принято называть футбольным сленгом, «поставщиком очков». Боливия проводит свои матчи в Ла-Пасе, на стадионе имени Эрнандо Силеса. Ла-Пас расположен на высоте 3600 метров над уровнем моря, что считается недопустимым для проведения футбольных матчей. Однако ФИФА сделала исключение для Боливии, и с тех пор боливийцы играют именно там. На стадионе были одержаны несколько побед над сильными противниками, причём игроки соперника жаловались часто на погодные условия, к которым давно привыкли боливийцы.

Достижения 
Главным достижением боливийцев является выигранный в 1963 году Кубок Южной Америки. По состоянию на июнь 2011 года сборная занимает 93-е место в рейтинге ФИФА, а её высшим достижением было 18-е место в июле 1997 года. Также боливийцы прославились в отборочном турнире к чемпионату мира 2010 года, когда сенсационно разгромили аргентинцев со счётом 6:1. В той встрече отличились лучший бомбардир в истории сборной Хоакин Ботеро (оформил хет-трик), Марсело Морено Мартинс, Алекс Да Роса и Луис Торрико. Также боливийцы в той же отборочной кампании смогли победить Бразилию со счётом 2:1. Ещё одним достижением Боливии является победа в 2010 году на Летних юношеских Олимпийских играх в Сингапуре.

Выступления

На Чемпионатах мира 
 1930 — Групповой этап (12-е место)
 1934 — Не прошла квалификацию
 1938 — Не прошла квалификацию
 1950 — Групповой этап (13-е место)
 1954 — Не принимала участие
 1958 — Не принимала участие
 1962 — 1990 — Не прошла квалификацию
 1994 — Групповой этап (21-е место)
 1998 — 2022 — Не прошла квалификацию

На Кубке Америки 

 1916—1925 — Не участвовала
 1926 — 5-е место
 1927 — 4-е место
 1929—1942 — Отказ от участия
 1945 — 6-е место
 1946 — 6-е место
 1947 — 7-е место
 1949 — 4-е место
 1953 — 6-е место
 1955—1957 — Отказ от участия
 1959 (Аргентина) — 7-е место
 1959 (Эквадор) — Отказ от участия
 1963 — Победа
 1967 — 6-е место
 1975 — 1-й раунд
 1979 — 1-й раунд
 1983 — 1-й раунд
 1987 — 1-й раунд
 1989 — 1-й раунд
 1991 — 1-й раунд
 1993 — 1-й раунд
 1995 — 1/4 финала
 1997 — Финал
 1999 — 1-й раунд
 2001 — 1-й раунд
 2004 — 1-й раунд
 2007 — 1-й раунд
 2011 — 1-й раунд
 2015 — 1/4 финала
 2016 — 1-й раунд
 2019 — 1-й раунд </div>

Титулы и достижения 
 Чемпион Южной Америки: 1963
 Серебряный призёр Кубка Америки: 1997

Текущий состав 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Сесаром Фариасом для участия в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 против сборной Эквадора (7 октября 2021), сборной Перу (10 октября 2021) и сборной Парагвая (14 октября 2021).
 Игры и голы приведены по состоянию на 14 октября 2021 года:

Рекордсмены сборной

Рекордсмены по числу матчей 
Количество проведённых матчей актуализировано по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Лучшие бомбардиры 
Количество забитых голов актуализировано по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Федерации футбола Боливии

Боливия
Футбол в Боливии